Tanju ist ein türkischer männlicher Vorname. Der Vorname hat seinen Ursprung im 6. bis zum 8. Jahrhundert; damals wurden die Göktürken von den Chinesen als tujue (突厥) bezeichnet. Der Vorname tritt überwiegend bei Männern auf.

Namensträger 

 Tanju Çalıkıran (* 1977), deutsch-türkischer Sänger, Rapper und Fernsehdarsteller
 Tanju Çolak (* 1963), türkischer Fußballspieler
 Tanju Kayhan (* 1989), österreichisch-türkischer Fußballspieler
 Tanju Kirjakow (* 1963), bulgarischer Sportschütze

 Tanju Öztürk (* 1989), deutscher Fußballspieler

Einzelnachweise 

Türkischer Personenname
Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname